Berckelmann (auch Berkelmann) ist der Name einer ursprünglich in Neustadt am Rübenberge ansässigen Gelehrtenfamilie. Zu ihr gehörten neben vielen anderen:

 Johann Berckelmann (1540–1577), Hofbedienter Herzog Erichs des Jüngeren; ⚭ (I.) ca. 1560 Catharina Jäkel; ⚭ (II.) ca. 1570 in Adelheid Brase; dessen Nachkommen:
 Lorenz Berckelmann (1566–1628), Kammermeister, Amts- und Bergrat in Wolfenbüttel; ⚭ 1585 in Hann. Münden Anna Hudemann; deren Sohn:
 Werner Daniel Berckelmann (1605–1673), Zehnder zu Goslar; ⚭ Magdalena Hedwig Crull; deren Sohn:
 Johann Werner Berckelmann (um 1654–1687), Hofrat zu Wolfenbüttel; ⚭ Anna Sophia Burchtorff; deren Sohn:
 Maximilian Dietrich Philipp Berckelmann (1685–1762), Gerichtsschultheiß zu Seesen und Gandersheim; ⚭ 1714 in Lutter am Barenberge Klara Margarethe Elisabeth Cleve
 Theodor Berckelmann (1576–1645), deutscher lutherischer Theologe und lateinischer Dichter; ⚭ 1613 in Wolfenbüttel Anna Sophia Mehrdorf, deren Söhne u. a.:
 Heinrich Lorenz Berckelmann (1614–1661), auch: Henricus Laurentius Berckelmann sowie Berckelman und Namensvarianten, Pastor in Straßburg und Hameln; ⚭ 1644 in Wolfenbüttel Anna Katharina Uden;
 Werner Laurentius Berckelmann (1618–1658), Stadtphysicus in Münden; ⚭ 1655 in Hann. Münden Anna Maria, Tochter von Christoph Spangenberg;
 Petrus Valentin Berkelmann (1626–1699), Pastor in Rosdorf; ⚭ 1658 in Hohnstedt Anna Margarete Getius; deren Sohn:
 Johann Justus Berkelmann (1678–1743), Generalsuperintendent der Generaldiözesen Alfeld und Grubenhagen; ⚭ 1707 Catharina Margaretha Stuss;
 Daniel Berckelmann (1630–1708), Pastor in Wallensen (Lauenstein); ⚭ (I.) 1667 Anna Elisabeth Beckmann; ⚭ (II.) 1683 Ilsa Paulina Dormann
 Heinrich Wilhelm Berckelmann (1633–nach 1697), Stadtphysicus in Einbeck; ⚭ (I.) 1663 in Hameln Anna Katharina Lahmann; (II.) 1667 Lucia Maria Lunde
 Friedericus Berckelmann (1634–1687), Stadtsekretär in Lenzen, Mark Brandenburg

Siehe auch
 Berkelmann

Gelehrtenfamilie